H37 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Grems Timmons Observatories, di Graettinger